Yousif ist der Familienname folgender Personen:

 Ashour Yousif (1858–1915), osmanischer Journalist assyrischer Herkunft, siehe Ashour Yousef
 Rabah Yousif (* 1986), britischer Sprinter sudanesischer Herkunft
 Revon Yousif, US-amerikanischer Schauspieler
 Yehia Yousif  (* 1958), Islamist ägyptischer Abstammung
 Zeinab Elobeid Yousif (1952–2016), sudanesische Luftfahrtingenieurin